Tyrannotitan est un genre éteint de grands dinosaures carnivores bipèdes de la famille des carcharodontosauridés ayant vécu durant le Crétacé inférieur, à l'Aptien, et découvert en Argentine.

Il est étroitement apparenté aux autres prédateurs géants qu'étaient Giganotosaurus et Carcharodontosaurus. Son aspect redoutable se reflète dans son nom, « titan tyran ».

Découverte et espèces 
Une seule espèce, Tyrannotitan chubutensis, a été décrite par Fernando E. Novas, Silvina de Valais, Pat Vickers-Rich et Tom Rich en 2005. Ses fossiles ont été trouvés à la Ferme de Juanita, à 28 km au nord-est de Paso de Indios, dans la province de Chubut, en Argentine. Ils ont été découverts dans le membre Cerro Castaño de la formation de Cerro Barcino daté de l'Aptien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Les fossiles holotypes, référencés MPEF PV-1156,  comprennent des parties de mandibules, des dents, des vertèbres dorsales (3 à 8 et 11 à 14), des vertèbres proximales de la queue, des côtes et des arcs hémaux ou chevrons, un fragment de scapulocoracoïde, humérus, cubitus, os iliaque partiel, fémur presque complet, péroné, et 2 métatarsiens gauches.

Des informations complémentaires ont été fournies par MPEF PV-1157 comprenant os jugals, dentaire droit, des dents, des vertèbres: atlas, vertèbre cervicale (?) 9, vertèbres dorsales (?) 7, 10, 13, sacrum, un assortiment de vertèbres caudales distales, des côtes, un fémur droit, un fragment de  métatarsien gauches, phalanges 2-1, 2-2 et 3-3.

La longueur de l'animal est estimée à .

Classification 
Tyrannotitan a été classé parmi les Carcharodontosauridae, une famille de carnosaures comprenant également Giganotosaurus. Le cladogramme suivant, issu de l'analyse phylogénétique menée par Fernando Novas et ses collègues en 2013, montre la place de Tyrannotitan dans cette famille :

Paléobiologie 

Peu d'informations ont encore été publiées sur Tyrannotitan. Seule une très brève description des fossiles a été publiée (quatre pages). Les dents sont moins en forme de lame que celles de ses proches, et possèdent des denticules bosselés, étranges (il y a une gorge à peine reconnaissable au centre, divisant chaque denticule en deux). Contrairement aux autres carcharodontosauridés connus, cet animal n'avait pas de cavités pneumatiques s'étendant dans le sacrum et les vertèbres caudales. Le scapulocoracoïde est fusionné, et beaucoup plus développé que celui de Giganotosaurus carolinii, mais son axe est très court. La plupart de l'omoplate est manquant. L'acromion fait un angle d'environ 90 degrés avec l'omoplate, ce qui fait penser vaguement aux tyrannosauridés. On ne sait pas si cette différence nette avec les autres taxons est due à l'évolution ou à un dimorphisme sexuel dans une population où l'on a peu d'échantillons des deux espèces mais la deuxième hypothèse semble peu probable. Une vertèbre caudale proximale a un processus épineux très long (environ deux fois le diamètre de l'orifice central). La base de l'orbite fait un angle de près de 90 degrés avec le corps du jugal, ce qui contraste avec la base arrondie de Giganotosaurus et concorde avec Carcharodontosaurus.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Voir Liste des dinosaures

Liens externes 
 

Carnosaure
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2005